Иван Лихарев:
 Лихарев, Иван Алексеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 10183; 26 ноября 1859.
 Лихарев, Иван Михайлович (1676—1728) — майор Семёновского полка, сотрудник Канцелярии тайных розыскных дел во время Петра I, позже, генерал-лейтенант Русской императорской армии, архангельский губернатор.